Creepy (englisch: gruselig) ist:
 Creepy (Band), US-amerikanische Rockband
 Creepy (Comic), US-amerikanisches Horror-Comicmagazin

Creepy ist der Spitzname folgender Personen:
 John Crawley (* 1971), britischer Cricketspieler
 Alvin Karpis (1908–1979), kanadisch-amerikanischer Krimineller

Siehe auch:
 Creep
 Creepie
 Creeps